Kleinknecht ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred H. Kleinknecht (* 1951), deutscher, in den Niederlanden lehrender Wirtschaftswissenschaftler
 Friedrich Kleinknecht (1944–2017), deutscher Kammervirtuose und Cellist
 Hermann Kleinknecht (1901–1960), deutscher Klassischer Philologe
 Hermann Kleinknecht (Künstler) (* 1943), deutscher Zeichner, Bildhauer, Installationskünstler, Maler, Fotograf und Filmemacher
 Jakob Friedrich Kleinknecht (1722–1794), deutscher Komponist
 Konrad Kleinknecht (* 1940), deutscher Physiker
 Olivia Kleinknecht (Andrea Mezzatorre; Olivia Monti; * 1960), Schweizer Schriftstellerin und Malerin
 Wilhelm Kleinknecht (1893–1966), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Politiker